Tenisový turnaj WTA PTT Pattaya Open 2011 se konal ve dnech 6.–13. února v thajském Pattaya venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (vítězka)
  Roberta Vinciová (semifinále)
  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
  Čeng Ťie (1. kolo)
  Sara Erraniová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= S Errani
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Kchaj-č. Čchang
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= T Tanasugarn
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Morita| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= R Oprandi
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= G Voskobjeva
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Brianti
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= M Kirilenko| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= R Vinci| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= X Palkina
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Z Kučová
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Š Čang| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= N Lertcheewakarn
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Craybas| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= N Luangnam
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Ivanović| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= S Errani| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Morita
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= G Voskobjeva
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= M Kirilenko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= R Vinci| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Š Čang
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Craybas
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Ivanović
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= S Errani
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= G Voskobjeva
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= R Vinci| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Ivanović
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= S Errani| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= R Vinci
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)'  Akgul Amanmuradovová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)  Jill Craybasová /  Tamarine Tanasugarnová (čtvrtfinále)  Kchaj-čchen Čchangová /  Sania Mirzaová (semifinále)''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Thailand Open (Pattaya)